

Biografia
Attore di formazione teatrale, ha lavorato sotto la regia di Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano e al Teatro Stabile di Roma. In televisione è stato interprete di sceneggiati (I Buddenbrook, diretto da Edmo Fenoglio nel 1971) e di trasposizioni di testi teatrali. Dalla fine degli anni settanta ha cominciato a dedicarsi assiduamente al doppiaggio, prestando la propria voce a personaggi secondari in cartoni animati di successo, quali L'uomo tigre, Yattaman e Calendar Men. Nel 1979 ha fondato la società di doppiaggio "Play World Film", e negli ultimi anni ha lavorato soprattutto come direttore di doppiaggio e adattatore dei dialoghi (suo è l'adattamento della celebre serie televisiva, Profiler - Intuizioni mortali).
Nel 1990 recita a fianco di Renato Pozzetto nel film Non più di uno.
Nel 2015 torna in tv con la fiction 1992 trasmessa da Sky.

Collegamenti esterni